Radim est un toponyme qui peut désigner :

Radim, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Radim, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie